Louis Ganne peut désigner :

 Louis Ganne (1815-1886), homme politique français ;
 Louis Ganne (1862-1923), compositeur français.

Toponyme 

 Rue Louis-Ganne, rue du  de Paris.